Stresow kan syfta på:

 Slaget vid Stresow – ett slag på ön Rügen i Svenska Pommern 1715
 Groß Stresow – en liten fiskeby på Rügen som get namn till slaget
 Stresow, Möckern – ort i Möckern i Sachsen-Anhalt
 Berlin-Stresow – ortsdel i Berlin